Teenage Mutant Ninja Turtles это видеоигра 2003 года, созданная для Game Boy Advance. Сюжет игры основан на первом сезоне одноимённого мультфильма. В этой игре существуют большое количество уровней, большинство которых доступны для прохождения только одной из Черепах. Включая обычные уровни, где Черепахам надо расправляться с преступникам, здесь также существуют уровни, доступные только определённой Черепахе.

Сюжет 
В начале игры можно выбрать одного из братьев и за него проходить историю. У каждого брата своя отдельная история и особые дополнительные уровни.

Геймплей

Оценки 

Игра получила смешанные отзывы критиков.

Примечания 

Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры, разработанные Konami
Beat ’em up